Medaljefordelingen ved sommer-OL 1956 gav medaljer til 38 af de 72 nationer.

Kilde
International Olympic Committee – Melbourne/Stockholm 1956 Medaljetabel

Sommer-OL 1956
1956